Bürki ist der Familienname folgender Personen:
 Beatrice Bürki (* 1965), Schweizer Wasserspringerin
 Cornelia Bürki (* 1953), Schweizer Mittelstreckenläuferin
 Ernst Bürki (1882–1966), Schweizer Metzgermeister und Politiker (BGB)
 Gianna Hablützel-Bürki (* 1969), Schweizer Fechterin
 Gotthelf Bürki (1925–2006), Schweizer Politiker (SP) 
 Hans Ferdinand Bürki (1925–2002), Schweizer evangelikaler Theologe
 Jakob Bürki (1872–1939),  Schweizer Lehrer und Verfasser von Berner Mundarterzählungen
 Jan Bürki (* 1999), Schweizer Unihockeyspieler
 Marc Bürki (* 1961), Schweizer Bankmanager
 Marco Bürki (* 1993), Schweizer Fußballspieler
 Mario Bürki (* 1977), Schweizer Komponist
 Martin Bürki (1964?–2019), Schweizer Politiker
 Roland Bürki (1906–1984), Schweizer Schriftsteller
 Roman Bürki (* 1990), Schweizer Fußballspieler 
 Vanessa Bürki (* 1986), Schweizer Fußballspielerin
 Vreni Bürki-Fuchs, Schweizer Basketballspielerin
 Walter Bürki (* 1946), Schweizer Radrennfahrer
 Walter Weber-Bürki (1894–1967), Schweizer Brauereiunternehmer 
 Werner Bürki (1909–1979), Schweizer Ringer

Siehe auch:
 Burki